Municipio de Buckeye puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Buckeye (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Buckeye (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stephenson.
 Municipio de Buckeye (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Buckeye (condado de Ellis, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellis.
 Municipio de Buckeye (condado de Dickinson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Buckeye (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Buckeye (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gladwin.